Тернівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Тернівська волость — Уманського повіту Київської губернії;
 Тернівська волость — Гайсинського повіту Подільської губернії;
 Тернівська волость — Куп'янського повіту Харківської губернії;
 Тернівська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Тернівська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.